Siltanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Risto Siltanen (né en 1958), joueur et entraîneur finlandais de hockey sur glace
 (1909-1986), femme politique finlandaise

Voir aussi
Parc Aleksandra Siltanen, parc du quartier Tampella de Tampere, Finlande
, agence de publicité américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois